Le patronyme sicilien Cerami ou Cirami est typique de Palerme, avec des souches mineures ailleurs en Sicile;  Cirami est moins fréquent et typique de Bronte et du pays d'Agrigente.

Toponymie 
 Cerami est une commune de la province d'Enna dans la région Sicile en Italie.

Patronymie 

 Pino Cerami (1922-2014), coureur cycliste belge ;
Giuseppe Cerami (1924-1989), homme politique italien ;
 Vincenzo Cerami (1940-2013), écrivain italien.

Patronyme italien